Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Bondariew – radziecki dowódca wojskowy
 Wiktor Bondariew – rosyjski dowódca wojskowy